Вениамин Павлович Ефремов (22 марта 1926, Тамбов — 16 сентября 2006, Москва) — учёный и конструктор систем ПВО; общественный деятель. Член-корреспондент АН СССР (1984 г.). Академик РАН (1992 г.). Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 

Окончил МЭИС (1951).

Работал в научных и производственно-конструкторских организациях Министерства радиопромышленности.

Вся трудовая деятельность Вениамина Павловича Ефремова связана с ОАО «НИЭМИ» Концерна ПВО «Алмаз Антей», где он прошёл путь от техника до Генерального конструктора. Его первые научные работы посвящены созданию РЛС орудийной наводки и задействованию ЗРС С-25 в системе ПВО Москвы, где проявился его талант инженера и организатора.

Почти полвека назад как заместитель главного инженера НИЭМИ он был назначен руководителем перспективной НИР, ставшей затем ОКР «Круг» первого ЗРК войсковой ПВО. Тем самым Ефремов внёс существенный вклад в развитие перспективных образцов вооружения для надёжной защиты рубежей страны.
Под его непосредственным руководством выполнен ряд крупных комплексных научно-технических программ по разработке и созданию ЗРК и ЗРС нескольких поколений. Первое поколение ЗРК «Круг» и «Оса», второе поколение многоканальная ЗРС С-300В и новая тактическая ЗРС «Тор», третье поколение суперперспективные и суперсовременные ЗРС «Антей-2500», «Тор-М1» и их модернизации. По своим характеристикам эти ЗРК и ЗРС значительно превосходят зарубежные аналоги и успешно с ними соперничают.

Помимо основной научно-производственной деятельности академик Ефремов вёл деятельную общественную и научную работу.

С 1975 по 1984 годы он избирался депутатом Московского городского Совета народных депутатов, а с 1984 по 1988 годы депутатом Верховного Совета СССР, неоднократно был участником съездов КПСС.

В 1967 году ему присуждена учёная степень доктора технических наук при защите кандидатской диссертации, что в практике ВАК редкий случай. В 1983 году он избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1992 году действительным членом (академиком) РАН. Кроме того, более 20 лет Ефремов заведовал кафедрой МИРЭА, им создана научная школа по информационным системам реального времени, подготовлены и воспитаны научные кадры этого направления. Ефремов принимал активное участие в международных конференциях, организации и проведении авиакосмических салонов и международных выставок в России, Франции, ОАЭ, Греции и в других странах.

Скончался на 81-м году жизни 16 сентября 2006 года в Москве. Похоронен на 10 уч. Кунцевского кладбища Москвы.

Дополнительная литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ГСКБ «Алмаз Антей»
 Соло на органе из ракетных труб (Памяти академика Вениамина Ефремова)

Депутаты Московского городского совета
Члены КПСС
Преподаватели РТУ МИРЭА
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Похороненные на Кунцевском кладбище
Почётные члены РАРАН
Делегаты XXVII съезда КПСС